Беран — чеське прізвище.

Відомі носії:
 Йозеф Беран (1888 — 1969) — Архієпископ Празький з 1946, кардинал з 1965.
 Рудольф Беран (1887 — 1954) — голова другого уряду Другої Чехословацької республіки та першого уряду Протекторату Чехії та Моравії.

Чеські прізвища